Walters kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Walters (Minnesota)
 Walters (Oklahoma)